

Міллуд — місто, штат Вашингтон
 Міллуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Міллуд — переписна місцевість, штат Південна Кароліна